Буссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Буссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Буссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Буссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр